El Hollywood Freeway o la Autovía Hollywood es el nombre de una autovía del Sur de California en el área metropolitana de Los Ángeles. Puede referirse a:

U.S. Route 101, de la Interestatal 110 hacia la Ruta Estatal de California 134.
Ruta Estatal de California 170, de la Ruta Estatal de California 134 a la Interestatal 5.

Carreteras del condado de Los Ángeles